EISA steht als Abkürzung für:
 Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, eine südafrikanische Non-Profit-Organisation
 Expert Imaging and Sound Association, eine Vereinigung von Fachzeitschriften
 Extended ISA, eine Hardware-Architektur
 Europäische Initiative für Nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft, eine Vereinigung von nationalen und europäischen Verbänden und Organisationen
European International Studies Association, ein Fachverband für Wissenschaftler mit Fokus Internationale Beziehungen

Abkürzung